|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Hongkong (officieel Hong Kong Open) van 2016 vond plaats van 10 tot en met 16 oktober 2016 in de aan China gelieerde stad Hongkong. Het was de zevende editie, de derde van het "International"-toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Jelena Janković was het zevende reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De als eerste geplaatste Angelique Kerber bereikte de kwartfinale. Daarin verloor zij van Darja Gavrilova.

Het vijfde reekshoofd, Caroline Wozniacki uit Denemarken, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Française Kristina Mladenovic in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Wozniacki wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Hongkong op haar naam te schrijven. Het was haar 25e WTA-titel, de tweede van 2016.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Alizé Cornet en Jaroslava Sjvedova hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

De als eerste geplaatste Taiwanese zussen Chan Hao-ching en Chan Yung-jan wonnen het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste Britse koppel Naomi Broady en Heather Watson in twee sets. Het was hun negende gezamenlijke titel. Hao-ching (de jongere zus) had daarnaast vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Yung-jan (de oudste) tien.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Hongkong2016
Hongkong